Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach – cykl liryczny Jana Kasprowicza, składający się z czterech sonetów. Utwory te są napisane dziewięciozgłoskowcem. Rymują się kolejno abba baab ccd eed, abba abba ccd eed, abba abba ccd eed i abba abba ccd eed.

W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska,
Gdzie pawiookie drzemią stawy,
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy
Na plamy szarych złomów ciska.

U stóp mu bujne rosną trawy,
Bokiem się piętrzy turnia śliska,
Kosodrzewiny wężowiska
Poobszywały głaźne ławy...

Samotny, senny, zadumany,
Skronie do zimnej tuli ściany,
Jakby się lękał tchnienia burzy.

Cisza... O liście wiatr nie trąca,
A tylko limba próchniejąca
Spoczywa obok krzaku róży.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Krzak dzikiej róży (wyd. 1898) w bibliotece Polona

Twórczość Jana Kasprowicza
Utwory literackie z 1898
Cykle sonetów